La commune de Kihnu (en ) est une municipalité rurale d'Estonie qui correspond à l'île de Kihnu située dans le Comté de Pärnu. Elle s'étend sur  et a  habitants au .

Municipalité 
La municipalité regroupe 4 villages:

Villages 
Lemsi, Linaküla, Rootsiküla, Sääre.

Références

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

  Site de la commune de Kihnu

Kihnu
Comté de Pärnu